Список персонажей и актёров Кинематографической вселенной Marvel () включает в себя большое количество кино- и телеадаптаций героев комиксов Marvel. Персонажами КВМ считаются те персонажи, которые появились в полнометражных и короткометражных фильмах, телевизионных и веб-сериалах этой вселенной.

Серия фильмов включает несколько фаз: «Железный человек», «Невероятный Халк», «Железный человек 2», «Тор», «Первый мститель» и «Мстители» — первая фаза, «Железный человек 3», «Тор 2: Царство тьмы», «Первый мститель: Другая война», «Стражи Галактики», «Мстители: Эра Альтрона» и «Человек-муравей» — вторая фаза, «Первый мститель: Противостояние», «Доктор Стрэндж», «Стражи Галактики. Часть 2», «Человек-паук: Возвращение домой», «Тор: Рагнарёк», «Чёрная пантера», «Мстители: Война бесконечности», «Человек-муравей и Оса», «Капитан Марвел», «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома» — третья. Первые три фазы в свою очередь объединины в сюжетную арку «Сага бесконечности».

По традиции Стэн Ли сыграл свою камео-роль в первых двадцати двух фильмах.

Первая фаза 
<p style="text-align: center;">О таблицах:
 Серый цвет — актёр не появляется.
 Красный цвет — введение персонажа без основного актёра.
 Синий цвет — сцены с участием этого персонажа взяты из предыдущих проектов.

Вторая фаза

Третья фаза 
<p style="text-align: center;">О таблицах:
 Жёлтый цвет — альтернативная версия персонажа.

См. также 
 Список персонажей и актёров Кинематографической вселенной Marvel
 Список персонажей и актёров Кинематографической вселенной Marvel (сериалы Marvel Studios)
 Список персонажей и актёров Кинематографической вселенной Marvel (сериалы Marvel Television)

Примечания

Ссылки 

 Full cast and crew for Iron Man at IMDb
 Full cast and crew for The Incredible Hulk at IMDb
 Full cast and crew for Iron Man 2 at IMDb
 Full cast and crew for Thor at IMDb
 Full cast and crew for Captain America: The First Avenger at IMDb
 Full cast and crew for Marvel’s The Avengers at IMDb
 Full cast and crew for Iron Man 3 at IMDb
 Full cast and crew for Thor: The Dark World at IMDb
 Full cast and crew for Captain America: The Winter Soldier at IMDb
 Full cast and crew for Guardians of the Galaxy at IMDb
 Full cast and crew for Avengers: Age of Ultron at IMDb
 Full cast and crew for Ant-Man at IMDb

 Full cast and crew for Captain America: Civil War at IMDb
 Full cast and crew for Doctor Strange at IMDb
 Full cast and crew for Guardians of the Galaxy Vol. 2 at IMDb
 Full cast and crew for Spider-Man: Homecoming at IMDb
 Full cast and crew for Thor: Ragnarok at IMDb
 Full cast and crew for Black Panther at IMDb
 Full cast and crew for Avengers: Infinity War at IMDb
 Full cast and crew for Ant-Man and the Wasp at IMDb
 Full cast and crew for Captain Marvel at IMDb
 Full cast and crew for Avengers: Endgame at IMDb
 Full cast and crew for Spider-Man: Far From Home at IMDB

КВМ
Списки персонажей кинематографической вселенной Marvel
Marvel
Персонажи
Сага бесконечности